Sankt Olofs kyrka eller Sankt Olai kyrka kan syfta på:

Kyrkor

Danmark
 Sankt Olai kyrka – domkyrkan i Helsingör, se Helsingörs domkyrka
Sankt Olai kyrka, Hjørring
Sankt Olai kyrka, Kalundborg

Estland
Sankt Olavs kyrka, Tallinn – en kyrka ursprungligen från 1100-talet
Sankt Olofskyrkan, Ormsö - Läänemaa

Finland
Jomala kyrka – på Åland är tillägnad Sankt Olof
Kalands kyrka – i Egentliga Finland
Lemu kyrka – i Egentliga Finland
Nagu kyrka – i Egentliga Finland
Åbo dominikankyrka – i Åbo, Egentliga Finland
S:t Olofs kapell, Pellinge – på Ölandet i Pellinge
Tyrvis S:t Olofs kyrka – i Satakunda
Ulvsby kyrka – i Satakunda
Sysmä kyrka – i Tavastland

Färöarna
Ólavskirkjan – Streymoy

Norge
St. Olafs kyrka, Balestrand – en anglikansk kyrka i Balestrand
Sankt Olav domkirke, Oslo – en katolsk domkyrka i Oslo
Sankt Olav domkirke, Trondheim – en katolsk domkyrka i Trondheim

Ryssland
Viborgs stadskyrka – i Viborg

Storbritannien
Sankt Olavs kirke – London (norsk sjömanskyrka)

Sverige
Sankt Olofs kyrka, Falköping
Sankt Olofs kyrka, Helsingborg
Sankt Olofs kyrka, Södertälje
Sankt Olofs kyrka, Trekanten – Småland
Sankt Olofs kyrka, Täby
Sankt Olofs kyrka, Uppsala
Sankt Olofs kyrka, Sankt Olof – Skåne
Sankt Olovs kyrka, Skellefteå
Sankt Olai kyrka, Norrköping
Skanörs kyrka – kallas även Sankt Olofs kyrka

USA
St. Olaf Kirke, Texas – (The Rock Church), Bosque County, Texas

Kapell
Det finns även kapell med namnet Sankt Olof:

Estland 

 Sankt Olofs kapell, Kärrdal - Dagö
 Sankt Olofs kapell, Lilla Rågö - Harjumaa
 Sankt Olofs kapell, Neve - Läänemaa
 Sankt Olofs kapell, Sastrom - Pärnumaa
 Sankt Olofs kapell, Stora Rågö - Harjumaa

Finland
Sankt Olofs kapell, Pellinge – Pellinge, Borgå
Lemböte kapell – på Åland

Sverige
Sankt Olofs kapell, Böda – Öland
Sankt Olofs kapell, Edsbyn – Hälsingland
 Sankt Olofs Kapell, Enköping
Sankt Olofs kapell, Gryt – Östergötland
Sankt Olofs kapell, Lund
Sankt Olofs kapell, Uppsala
Sankt Olofs kapell, Tylösand – Halland
Sankt Olofs kapell, Kumla
Sankt Olofs kapell, Kviberg – på Kvibergs kyrkogård, Göteborg
Sankt Olofs kapell, S:t Olofsholm -Gotland

Sakristior (de medeltida kyrkorna blev inte byggda)
Kalvola sakristia i Tavastland, Finland

Kyrkoruiner
Sankt Olofs kyrkoruin – på Fårö
Sankt Olofs kyrkoruin, Sigtuna
Sankt Olofs kyrkoruin, Visby
Olavskyrkans ruin – Bamble kommun, Norge

Se även
Sankt Olofs korskyrka, Brunflo, riven 1775
I Skara fanns en klosterkyrka i stadens ena kloster, dominikanerklostret, som uppkallades efter Sankt Olof, alltså Sankt Olofs klosterkyrka eller Sankt Olofs kyrka. Mer om den finns i artiklarna om Skara och om Skaraborgs slott.
I Lödöse, Lilla Edets kommun fanns fram till 1528 Sankt Olofs kyrka, se mer om den i artikeln om Sankt Peders församling.
Sankt Olof (olika betydelser)
Sankt Olofs församling